Emu steht für:

 Emus (Dromaiidae, Dromaius), eine Familie und Gattung flugunfähiger Laufvögel (Struthioniformes) aus Australien
 Großer Emu, einzige lebende Art der Familie der Emus
 Emu River, ein Fluss im Nordwesten des australischen Bundesstaates Tasmanien
 Emu (Journal), australische ornithologische Zeitschrift
 Emu Gedeck, Türkei
 Emu (Münze), australische Sammlermünze
 Emulator, in der Computertechnik ein System, das ein anderes in bestimmten Teilaspekten nachbildet

EMU steht als Abkürzung für:

 Eastern Mennonite University, eine mennonitische Universität in den USA, Träger dieser privaten Liberal Arts University ist die Mennonite Church USA, eine der historischen Friedenskirchen
 Eastern Michigan University, eine staatliche Universität in Ypsilanti im US-Bundesstaat Michigan
 Economic and Monetary Union, englisch für Europäische Wirtschafts- und Währungsunion 
 Electrical Multiple Unit, Schienenfahrzeugtechnik, in der Regel mehrteiliger Elektrotriebzug
 Elektromagnetisches Einheitensystem
 E-Musik, davon abgeleitet das Unternehmen E-mu Systems
 Engine Monitoring Unit, siehe Eurojet EJ200
 Europäische Metall-Union, europäischer Interessenverband des Metallhandwerks
 Estnische Universität der Umweltwissenschaften
 Evidenzbasierte Methoden der Unterrichtsdiagnostik, handlungsorientiertes Programm
 Extravehicular Mobility Unit, US-amerikanischer Raumanzug für Außenbordeinsätze
 Eastern Mediterranean University (EMU), siehe Ostmediterrane Universität, (türkisch:  (DAÜ)), eine 1979 gegründete und 1986 zur Universität ernannte Hochschule in der nordzypriotischen Stadt Famagusta 

E-mu steht als Abkürzung für:

 E-mu Systems, ein Hersteller von Tontechnik-Equipment

Siehe auch:

 Emu Beach

EMU